Ком () - муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром
 Ком () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ком () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар